MGY steht für:
 Dayton–Wright Brothers Airport (IATA-Code), Flughafen von Dayton (Ohio), Ohio
 Titanic (Schiff) (Rufzeichen)

mgy steht für:
 Mbunga (ISO-639-3-Code), Bantusprache

mGy steht für:
 Milligray, ein Tausendstel (10−3) Gray, durch ionisierende Strahlung verursachte Energiedosis

Abkürzung